Velika nagrada ZDA 2001 je bila šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2001. Odvijala se je 30. septembra 2001.

Rezultati

Kvalifikacije 
* - kazen

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:11,708
|align="center"| —
|-
! 2
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:11,986
| +0,278
|-
! 3
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:12,252
| +0,544
|-
! 4
| 3
|  Mika Häkkinen*
| McLaren-Mercedes
| 1:12,309
| +0,601
|-
! 5
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:12,327
| +0,619
|-
! 6
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:12,434
| +0,726
|-
! 7
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:12,500
| +0,792
|-
! 8
| 11
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 1:12,605
| +0,897
|-
! 9
| 12
|  Jean Alesi
| Jordan-Honda
| 1:12,607
| +0,899
|-
! 10
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 1:12,805
| +1,097
|-
! 11
| 17
|  Kimi Räikkönen
| Sauber-Petronas
| 1:12,881
| +1,173
|-
! 12
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 1:12,942
| +1,234
|-
! 13
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:13,122
| +1,414
|-
! 14
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 1:13,189
| +1,481
|-
! 15
| 22
|  Heinz-Harald Frentzen
| Prost-Acer
| 1:13,281
| +1,573
|-
! 16
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 1:13,679
| +1,971
|-
! 17
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 1:13,991
| +2,283
|-
! 18
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:14,012
| +2,304
|-
! 19
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 1:14,129
| +2,421
|-
! 20
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 1:14,138
| +2,430
|-
! 21
| 23
|  Tomáš Enge
| Prost-Acer
| 1:14,185
| +2,477
|-
! 22
| 20
|  Alex Yoong
| Minardi-European
| 1:15,247
| +3,539
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 73
| 1:32:42,840
| 4
| 10
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 73
| + 11,046 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 73
| + 12,043 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 11
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 73
| + 57,423 s
| 8
| 3
|-
! 5
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 73
| + 1:12,434
| 14
| 2
|-
! 6
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 73
| + 1:12,996
| 6
| 1
|-
! 7
| 12
|  Jean Alesi
| Jordan-Honda
| 72
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 8
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 72
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 9
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 72
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 10
| 22
|  Heinz-Harald Frentzen
| Prost-Acer
| 72
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 11
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 72
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 12
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 72
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 13
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 72
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 14
| 23
|  Tomáš Enge
| Prost-Acer
| 72
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 15
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 71
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 45
| Vzmetenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 44
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 38
| Hidravlika
| 3
|  
|-
! Ods
| 20
|  Alex Yoong
| Minardi-European
| 38
| Menjalnik
| 22
|  
|-
! Ods
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 36
| Zavrten
| 2
|  
|-
! Ods
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 36
| Pog. gred
| 17
|  
|-
! Ods
| 17
|  Kimi Räikkönen
| Sauber-Petronas
| 2
| Pog. gred
| 11
|  
|}

Opombe 

 Jarno Trulli je bil nekaj ur po dirki diskvalificiran zaradi prevelike obrabe deske pod dirkalnikom, a so komisarji po pritožbi Jordana to odločitev razveljavili.

Formula 1 sezona 2001
2001